Treću HNL – Istok u sezoni 2020./21. činilo je 18 klubova koji su igraju dvokružnu ligu (34 kola, 34 utakmice po klubu).  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, brojne utakmice ili čitava kola su odgađana, pa naknadno igrana.  
Prvak lige je postao "Belišće".

Sustav natjecanja  
18 klubova igra dvokružnu ligu (34 kola, odnosno 34 utakmice po klubu).

Ljestvica 
Ljestvica na kraju sezone:

Izvori  

3 Istok
2020-21